Lakewood (Califòrnia)
 Lakewood (Carolina del Sud)
 Lakewood (Colorado)
 Lakewood (Illinois), vila del Comtat de McHenry a l'estat d'Illinois
 Lakewood (Comtat de Shelby), àrea no incorporada a l'estat d'Illinois
 Lakewood (Comtat de Mason), població a l'estat d'Illinois 
 Lakewood (Nova Jersey)
 Lakewood (Nova York)
 Lakewood (Ohio)
 Lakewood (Tennessee)
 Lakewood (Washington)
 Lakewood Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida